Platytroctes är ett släkte av fiskar. Platytroctes ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Platytroctes